Knickenhagen ist der Name von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

 Knickenhagen (Bad Wünnenberg), Burgstall bei der Ansiedlung Neuböddeken nahe Haaren (Bad Wünnenberg), Kreis Paderborn
 Knickenhagen (Horn-Bad Meinberg) (314,1 m), Erhebung im Teutoburger Wald bei Holzhausen-Externsteine (Horn-Bad Meinberg), Kreis Lippe